CYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Yakataga (Stati Uniti)